Юрий Артёменко:
 Артёменко, Юрий Ильич (1906—1948) — подполковник, Герой Советского Союза.
 Артеменко, Юрий Анатольевич (род. 1963) — украинский государственный и политический деятель, глава Запорожской областной государственной администрации (2005).